Веске Тамара Яківна (1914-2005) — заслужена діячка мистецтв України.
 Раян Веске — американський хокеїст, виступає за ХК «Шеллефтео» в Елітсерії.
Прізвища